Biały Dwór peut désigner en Pologne :
 Biały Dwór , village du powiat de Lidzbark, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Biały Dwór , village du powiat de Gołdap, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Biały Dwór , village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Biały Dwór , village de la voïvodie de Mazovie
 Biały Dwór , village de la voïvodie de Poméranie occidentale